Piia est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1971), cavalière finlandaise
Piia-Noora Kauppi (née en 1975), juriste et femme politique finlandaise
Piia Korhonen (née en 1997), joueuse finlandaise de volley-ball
 (née en 1984), joueuse finlandaise de tennis

Homonymie de prénom
Prénom finlandais